Эрик Витальевич Ваншельбойм (; род. 15 июля 2001, Сараево, Босния и Герцеговина) — профессиональный теннисист, который представляет Украину, но ведет спортивную карьеру за границей, тренируется в Аликанте (Испания) совместно с главным тренером — Руне Томсен (Дания). По состоянию на сентябрь 2019 года он занимает 15-е место в неофициальном мировом рейтинге ATP среди тех, кто родился в или после 2001 года ATP Singles ranking — 699.

Биография 
2019 — …

 В сентябре Эрик был приглашен играть за сборную Украины на Кубке Дэвиса против Венгрии
 Сыграл 10 турниров в серии PRO (одна победа, 3 четвертьфинала, 2 полуфинала) и поднялся с начала года с 1472-го на 705-e место в мировом рейтинге ATP
 Эрик сыграл на всех четырех турнирах серии Большого шлема среди юниоров. Прошел во второй раунд в Ролан Гаррос и Уимблдонe. Дошел до ½ финалa в Ролан Гаррос в парном разряде
 Выиграл турнир первой категории в Казани, Россия — неофициальный чемпионат СНГ на твердом покрытии
 Закончил играть в юниорах в начале года с рейтингом #35 в мире (март, 2019)
 В январе выиграл первый турнир года среди профессионалов в Аннинге (Китай). Стал первым в мире 17-летним теннисистом, который выиграл профессиональный турнир со второй попытки

2018—2017 

 Сыграл в зимних и летних чемпионатах Европы за юниорскую сборную Украины
 Переехал в Аликанте (Испания)
 Выиграл первые 8 трофеев в ITF среди юниоров
 В октябре 2018 сыграл на своем первом профессиональном турнире в Анталии (Турция). Прошел через 3 тура квалификации и дошел до ¼ финала в основной сетке, набрав свои первые очки в зачет рейтинга АТР
 Подписал контракты с Bidi Badu  i Yonex

2016—2015 

 Завершил участие в турнирах Tennis Europe с рейтингом #3 в Европе
 Поднял свои позиции в рейтинге ITF среди юниоров

2014—2013

 Начал получать первые трофеи в Tennis Europe и сыграл первые матчи в ITF среди юниоров

2012—2011

 Поднял свои позиции до № 2 в национальном рейтинге U-12 и начал играть в турнирах Tennis Europe

2010—2009

 В возрасте неполных 9 лет начал играть в датских турнирах U-12 и быстро поднялся в датском национальном рейтинге
 Выиграл несколько турниров в ближнем зарубежье
 В 2010-м году сыграл в двух самых крупных мировых турнирах U-10: в Smrikva Bowl (Хорватия) и Little Mo (США). В Хорватии Эрик проиграл во втором раунде, а во Флориде — дошел до финала в одиночном разряде и выиграл в парном и смешанном парном разрядах
 В возрасте неполных 10 лет получил свое первое спонсорство от бренда Prince

2008—2006 

 Вернулся в Данию
 В возрасте 7-ми лет начал заниматься теннисом

2006—2005 

 Проживал в США
 Начал успешно заниматься таэквондо́

2005—2001 

 Проживал в Дании

Семья 
Эрик из семьи дипломатов, которые проживают за границей с 1997-го года. Его родители оба из Украины. Отец Эрика, Виталий Ваншельбойм — работает с 2006-го года на должности помощникa генерального секретаря ООН. Родился Эрик в Сараево, а когда ему было несколько месяцев, семья переехала в Данию по работе отца. Большую часть своей жизни он прожил в Копенгагене (Дания) и только в 16 лет переехал вместе с тренером в Испанию, где на данный момент и тренируется (Аликанте). У Эрика есть старший брат Ален (1994) и младший брат Эмиль (2011). За свои 18 лет Эрик посетил много стран, что помогло ему выучить сразу несколько языков.

Ключевые события 
 В октябре 2018 года Эрик стал профессионалом благодаря турниру в Анталии (Турция). В своем первом турнире он выиграл три матча в квалификации, а затем прошел весь путь до четвертьфинала. В своем первом матче основной сети Эрик победил австралийца Криса О’Коннелла, который сейчас входит в топ-200 ATP.
 В январе 2019, на своем втором турнире, сыгранном в Аннинге (Китай), Эрику удалось выиграть трофей, хотя он был допущен к турниру только в виде специального исключения из-за своего высокого рейтинга среди юниоров.
 В феврале 2019 года Эрик выиграл турнир 1-ой категорий ITF среди юниоров в Казани (Россия), который считается неофициальным чемпионатом СНГ на твердом покрытии. Победа в Казани была, пожалуй, его лучшим достижением среди юниоров.
 Играл в крупном международном турнире U-10 во Флориде, США, в Академии Боллетьери и занял второе место в одиночном разряде, а также выиграл парные и смешанные парные разряды.
 В 2019 году Эрик играл во всех четырех турнирах Большого шлема (Открытый чемпионат Австралии, Роллан Гаррос, Уимблдон и Открытый чемпионат США). В Роллан Гаррос и Уимблдоне он пробился во второй раунд в одиночном разряде, а в Роллан Гаррос он также вышел в полуфинал в парном разряде.
 В 2019 году Эрик был выбран капитаном, Андреем Медведевым, для игры в составе украинской сборной в рамках турнира, «Кубок Дэвиcа», вместе с тремя другими опытными игроками в возрасте от 32 до 33 лет. Эрик имел предложения от других сборных, но выразил желание играть за Украину.

Примечания

Ссылки 
 
 itftennis 
 tennis explorer 
 Tennisua.org 
 Btu.org.ua 
 Euro.com.ua 
 Sport.ua 
 Телеграф 
 Сюжет Сергея Стаховского 
 Instagram
 Facebook official page 
 Facebook profile
 Twitter 

Теннисисты Украины